«Горячий камень» — советский рисованный мультфильм 1965 года, снятый режиссёром Перчем Саркисяном по мотивам одноимённой сказки Аркадия Гайдара на киностудии «Союзмультфильм».

Сюжет 
Мультфильм «Горячий камень» снят по философской сказке советского писателя Аркадия Гайдара. Последнему произведению Гайдара для детей.

Мультфильм начинается титром: «Жил на селе одинокий старик. Он сторожил колхозный сад. Пришёл старик в село давно, был молчалив и замкнут…»

Мальчик по имени Ивашка полез в колхозный сад за яблоками, но был пойман сторожем. Старик устыдил Ивашку. Ивашка побрел перелеском и, устав, присел на торчащий из земли камень, а камень оказался горячим. Ивашка вскочил и прочёл на камне надпись, что тот, кто поднимет этот камень на гору и разобьёт его, вернёт свою молодость и начнёт жить сначала.

Мальчик подумал, что возвращения молодости достоин старик-сторож из яблоневого сада. Старик согласился, но сказал, что мальчик должен сам затащить камень на гору, а потом он придёт и разобьёт его.

Ивашка с трудом сумел поднять камень на гору. Пришёл старик, осмотрел камень, но не стал его разбивать.

Старик объяснил, что не хочет проживать жизнь заново, потому что в его жизни была Великая Октябрьская революция и Гражданская война. Ему вместе со всем трудовым народом удалось свергнуть ненавистный царизм; уничтожить буржуазию, угнетающую рабочих и крестьян. Он горд, что ему довелось в этом участвовать. Жизнь его была счастливой, и он не хочет начинать её сначала и потерять своё героическое прошлое.

Отличие от книги 
 В фильме Ивашка спрашивает: «Надеешься разбить камень палкой?», тогда как в книге он спрашивал: «Надеешься разбить камень рукой?». После ответа «Я совсем не буду разбивать камень!» в книге старик, кроме революции и гражданской войны, рассказывает о том, как он заработал хромоту и ранения (революционное прошлое), а в фильме перед этим он рассказывает о том, как жилось до революции. Кроме того в фильме не упоминается о том, что он болел тифом.

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Анатолий Алексин
 Режиссёр и Художник-постановщик — Перч Саркисян
 Композитор — Алексей Николаев
 Ассистенты: Гелий Аркадьев, Л. Ковалевская, Юрий Прытков, Валентина Турубинер
 Оператор — Нина Климова
 Звукооператор — Борис Фильчиков
 Редактор — Александр Тимофеевский
 Директор картины — Г. Кругликов
 Художники-мультипликаторы: Юрий Бутырин, Эраст Меладзе, Олег Сафронов, Анатолий Петров, Галина Черникова, Михаил Першин, София Митрофанова, Виктор Шевков, Константин Чикин, Светлана Жутовская, Владимир Крумин, Татьяна Казанцева, Лев Попов
 Декоратор — Ирина Светлица
 Актёры: 
 Клара Румянова,
 Мария Виноградова,
 Лев Свердлин

См. также 
 Горячий камень

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1965 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по произведениям Аркадия Гайдара